Боинг, боинг може да се односи на:

 Боинг, боинг, драму Марка Камелотија
 Боинг, боинг, позоришну представу у адаптацији и режији Ненада Гвозденовића